Карл Лео Бенгтссон (, ) — шведский футболист, полузащитник лимассольского клуба «Арис».

Карьера

Клубы 
В декабре 2010 года пришёл в академию «Хаммарбю» из детской команды «Ингарё». В 2015 году стал одним из основных игроков молодёжной команды клуба, с которым выиграл чемпионат Швеции возрастной категории до 21 года.

6 сентября 2016 года заключил с клубом свой первый профессиональный контракт сроком на три года. Дебютировал в основном составе в начале сезона 2017 года в матче Кубка Швеции против «Нючёпинга». 9 апреля впервые вышел на поле в матче чемпионата Швеции.

Сборная 
В 2016 году сыграл два матча за сборную Швеции до 19 лет — 6 октября года против Шотландии и 14 ноября против Сербии.

Статистика 

Данные на 5 ноября 2017 года

Примечания 

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Ефле»
Игроки ФК «Фрей»
Игроки ФК «Хеккен»
Игроки ФК «Арис» Лимасол